Eberharter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Eberharter (* 1951), österreichischer Musiker, siehe Schürzenjäger (Band)
 Alfred Eberharter jr. (* 1979), österreichischer Musiker, siehe Schürzenjäger (Band)
 Herman P. Eberharter (1892–1958), US-amerikanischer Politiker
 Stephan Eberharter (* 1969), österreichischer Skirennläufer
 Wilfried Eberharter (* 1980), österreichischer Skispringer